BWJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bawan (Papua Nuova Guinea)